Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7 и 9 июля 2016 года на площади Museumplein (квалификация) и на Олимпийском стадионе (финал).

Действующей чемпионкой Европы в метании копья являлась Барбора Шпотакова из Чехии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 60,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 7 июля 2016 года. В сектор вышли 34 участницы.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у женщин прошли 9 июля 2016 года. Татьяна Холодович во второй попытке установила новый рекорд Белоруссии, 66,34 м, который принёс ей золотую медаль чемпионата Европы. Ещё одно национальное достижение оказалось на счету 21-летней хорватки Сары Колак, впервые оказавшейся на пьедестале взрослых соревнований (спустя месяц она выиграла Олимпийские игры). Действующая чемпионка и лидер сезона Барбора Шпотакова заняла только пятое место.

Примечания

Ссылки 
 

метание